

Integralne części wsi w Polsce 
 Legatka – część wsi Piotrkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Legatka – część wsi Uściszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Legatka – część wsi Opatowiec w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Legatka – część wsi Urzuty w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec